Lukas Graham kan henvise til flere artikler:

 Lukas Graham
 Lukas Graham (album)
 Lukas Graham (2015-album)